Ко́зырев () — русская фамилия.

Известные носители

А

Б 
 Козырев, Борис Михайлович (1905—1979) — советский физик.

В 
 Козырев, Валентин Матвеевич (1928—1988) — почётный шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Козырев, Василий Алексеевич (1889—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Козырев, Василий Сергеевич (Василий Элмар) (1910—1943) — марийский советский поэт и переводчик, журналист.
 Козырев, Владимир Алексеевич (род. 1947) — российский лингвист.
 Козырев, Владимир Николаевич (1937—2021) — советский и российский психиатр, главный врач больницы Психиатрическая клиническая больница № 1 имени Н. А. Алексеева (1987—2010), заслуженный врач Российской Федерации (1996).

Д 
 Козырев, Дмитрий Павлович (1858—1930) — российский инженер.

Е 
 Козырев, Евгений Николаевич (род. 1936) — советский и российский инженер-электроник, изобретатель.

И 
 Козырев, Иван Алексеевич (1885—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

М 
 Козырев, Максим Юрьевич (род. 1991) — российский шоссейный и трековый велогонщик.
 Козырев, Матвей Алексеевич (1852—1912) — русский писатель и поэт.

Н 
 Козырев, Натан Ефремович (1929—1994) — советский, российский скрипач.
 Козырев, Никита Иванович (род. 1993) — украинский видеоблогер, пародист и музыкант.

П 
 Козырев, Павел Григорьевич (1919—1991) — Герой Советского Союза.

С 
 Козырев, Семён Павлович (1907—1991) — советский дипломат.
 
 Козырев, Станислав Сергеевич (род. 1987) — российский футболист.

Т 
 Козырев, Теймураз Борисович (род. 1955) — советский футболист, российский тренер, функционер.

Ф 
 Козырев, Фёдор Николаевич (род. 1961) — российский ученый, писатель, педагог.

Ю 
 Козырев, Юрий (род. 1963) — российский фотожурналист.



Топоним 
 Козырев — село, Сахновщинский район, Харьковская область, Украина.
 Козырев — исчезнувший хутор в Ростовской области России.
 Козырев — лунный кратер.

См. также